Bâlta se poate referi la:

 Râul Bâlta
 Localități din România
 Bâlta, Dolj
 Bâlta, Gorj

Vezi și 
 Balta (dezambiguizare)